Петля (фильм, 1928) — американский фильм режиссёра Джона Фрэнсиса Диллона.
 Петля (фильм, 1957) — польский фильм режиссёра Войцеха Ежи Хаса.
 Петля (фильм, 1983) — трёхсерийный художественный фильм-экранизация одноимённого детектива Аркадия Адамова.
 Петля (фильм, 1984) — американский фильм режиссёра Ричарда Таггла
 Петля (фильм, 2010) — криминальный фильм режиссёра Анджея Петраса
 Петля (фильм, 2013) — казахстанский фильм молодого режиссёра Мираса Толеуханова.
 Петля (фильм, 2016)